Nuovo Partito Nazionale (Grenada) (New National Party) – partito politico di Grenada
 Nuovo Partito Nazionale (Sudafrica) (New National Party) – partito politico del Sudafrica